Lichtschutz bedeutet
 Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, siehe Sonnenschutz
 Schutz der nächtlichen Dunkelheit vor Lichtverschmutzung, siehe Lichtschutzgebiet
 ein Mittel für den Schutz von Fahrstraßen im Eisenbahnbetrieb